Thor Lange er navnet på flere personer:
 Thor Næve Lange (1851-1915) - dansk digter, oversætter, konsul, statsråd og professor
 Thor Søndergaard Lange (født 1993) – dansk fodboldspiller